Байка́льская у́лица — улица в Левобережном округе Липецка. Проходит в посёлке Новая Жизнь от Морской улицы до Майской улицы (между Владивостокской и Краснодарской улицами). Пересекает Южную и Уступную улицы.

В начале своего существования носила название — у́лица Кото́вского, данное ей в честь героя гражданской войны Г. И. Котовского (1881—1925).

23 июня 1977 года получила нынешнее имя при переименовании всех улиц в посёлке Новая Жизнь, имевших «тёзок» в остальной части Липецка (в городе уже существовала улица Котовского). Новое название, как и ряд других в Новой Жизни, имеет отвлечённый характер. Названа по озеру Байкал (улица ведёт к Матырскому водохранилищу).

Транспорт 
 Автобусы 34, 40, 40а, 104, 106, 112, 343. Остановка: «Новая Жизнь».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города. — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку. — Липецк: изд-во «Ленинское Знамя», 1968.
 

Улицы Липецка
Левобережный округ Липецка